Подтверждено, что пандемия COVID-19 достигла непризнанной Луганской Народной Республики в марте 2020 года.

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года.

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к большому числу умерших.

Хронология

Март - Апрель 2020 
30 марта был подтверждён первый случай.

К 10 апреля в ЛНР было подтверждено 8 случаев.

К 15 апреля в ЛНР было подтверждено 17 случаев.

К 22 апреля в ЛНР было подтверждено 48 случаев заражения, 7 человек выздоровело, 1 человек, будучи носителем COVID-19, умер от сердечно-сосудистой патологии.

К 28 апреля в ЛНР было подтверждено 119 случаев заражения.

Май 2020 года

К 5 мая в ЛНР было подтверждено 162 случая заражения.

К 8 мая в ЛНР было подтверждено 232 случая заражения.

К 14 мая в ЛНР было подтверждено 308 случаев заражения и было выписано 53 человека.

К 18 мая в ЛНР было подтверждено 328 случаев заражения, 111 человек выписано, 4 умерло.

К 29 мая в ЛНР было подтверждено 396 случаев заражения, 288 человек выписано, 6 умерло.

Июнь 2020 

К 5 июня в ЛНР было подтверждено 429 случаев заражения, 341 человек выписано, 9 умерло.

К 25 июня в ЛНР было подтверждено 494 случаев заражения, 11 умерло.

Реакция украинских властей 
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утверждает, что на неконтролируемой правительством Украины территории Луганской области от населения скрывают реальную ситуацию по заболеваемости COVID-19. По информации министерства, на территориях, контролируемых ЛНР, лицам, имеющим симптомы, похожие на симптомы COVID-19, ставят диагноз ОРВИ, и таких лиц там всего около 10000.

Служба безопасности Украины заявила, что по состоянию на 3 апреля в Луганске и Стаханове умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19.

Примечания 

ЛНР
ЛНР
Эпидемии в ЛНР